Schdiar ist der deutsche Name mehrerer Orte in Tschechien

Žďár u Blanska, Gemeinde im Okres Blansko
Žďár u Mnichova Hradiště, Gemeinde im Okres Mladá Boleslav
Žďár u Nové Včelnice, Gemeinde im Okres Jindřichův Hradec
Žďár u Protivína, Gemeinde im Okres Písek